István Lévai může být:

István Lévai (boxer) – boxer
István Lévai (zápasník) – zápasník